Osoby:
 Thomas Keindorf – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Kaindorf